Иван Василевский:
 Василевский, Иван Адамович (род. 1944) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы.
 Василевский, Иван Николаевич (1869—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.